de Engelse en Latijnse naam voor Oostenrijk, vandaar de A als autokenletter van Oostenrijk
 Austria (motorfiets, Wenen), een Oostenrijks historisch auto- en motorfietsmerk
 Austria (Trautmannsdorf), een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
 FK Austria Wien, een voetbalclub in Wenen